Джордж Тейлор
 Тейлор, Джордж (George Taylor; ок. 1716—1781) — американский делегат от Пенсильвании, подписавший Декларацию независимости США.
 Джордж Тейлор (George Taylor) — псевдоним немецкого богослова Адольфа Гаусрата, автора исторических романов.
 Тейлор, Джордж (1904—1993) — шотландский ботаник.

 Примечания